Numele Thomas sau Tom Baxter se poate referi la:

Thomas Baxter (matematician)
Tom Baxter (n. 1973), cântăreț englez
Tom Baxter (fotbalist născut în 1893) (1893–1955), fotbalist englez care a jucat pentru Chelsea și Gillingham
Tom Baxter (fotbalist născut în 1903) (1903–1987), fotbalist englez care a jucat pentru Wolverhampton Wanderers și Port Vale
Thomas Baxter (pictor), (1782–1821), pictor englez
Tommy Baxter, jucător de rugby din Noua Zeelandă.